Eadric (auch Edric, Adric, Eadrich, Edricus, Edrig oder Ædric) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen ead- (=„Reichtum, Glück, Wohlstand“) und -ric (=„Herrscher, mächtig, reich“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Eadric (Kent), König von Kent (685-686)
 Eadric (Wessex), Ealdorman von Wessex (fl. 942-949)
 Eadric Streona, Ealdorman von Mercia (fl. 1007-1016)
 Eadric (Malmsbury), Abt von Malmsbury (fl. 1021x1023)
 Eadric Cild (auch Eadric Silvaticus), ein Führer des angelsächsischen Widerstandes gegen die Normannen (fl. 1067-1072)
 Edric Bastyan, Gouverneur von South Australia (1961-1968) und Tasmanien (1968-1973)

Männlicher Vorname